Долгиново — топоним:

Белоруссия 
 Витебская область
 Долгиново — деревня, Долгиновский сельсовет Миорского района
 Гродненская область
 Долгиново — деревня, Еремичский сельсовет Кореличского района
 Долгиново — деревня, Малюшичский сельсовет Кореличского района
 Минская область
 Долгиново — деревня, Долгиновский сельсовет Вилейского района
 Долгиново — деревня, Лошанский сельсовет Узденского района

Россия 
 Долгиново — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области